Список лучших бомбардиров Чемпионата Литвы () :

Футбол в Литве
Чемпионат Литвы по футболу